Змагання з перегонів на BMX серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли з 17 по 19 серпня.

Кваліфікація

Призери

Змагання

Кваліфікація

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ігор